Эрик МакКри (; ) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Перистери».

Карьера 
В 2011—2012 годах учился и играл в West Orange High School, год спустя поступил в государственный университет Мюррея штата Кентукки, но выходил в основном со скамейки и фактически оставался незаметным на паркете (1,6 очка и 1,9 подбора). В 2013—2014 годах не принимал участия в турнирах.

В 2014 году МакКри переехал в Луизиану. Получив место в стартовой пятёрке, он начинал игру в 36 матчах. В 20 из них он набирал 10 и более очков, что позволило ему стать третьим по результативности в составе «Бульдогов» со средним показателем в 11,4 очка и первым по подборам — 5,6.

В следующем сезоне он дважды признавался игроком недели в конференции C-USA, стал вторым снайпером в команде с 16,2 очка и собирая больше всех подборов — 7,9.

В сезоне 2016/2017 в 33 матчах МакКри записывал на свой счет в среднем 17,7 очка, 8,9 подбора, 1,3 передачи, сделал 13 «дабл-даблов», что помогло ему попасть в первую пятёрку конференции США, а также в шестерку лучших по количеству очков и подборов. Рекордом по результативности стали 33 очка против команды Юго-восточной Луизианы. Лучший показатель на подборе — 18.

За 3 сезона в «Бульдогах» он набрал 1400 очков и стал одним из 6 лучших выпускников-баскетболистов за всю историю своего университета.

В августе 2017 года Маккри подписал контракт с «Нижним Новгородом», но спустя несколько дней принял решение уйти из клуба.

Сезон 2017/2018 Маккри начал G-лиге в составе «Су-Фолс Скайфорс», набирая 16,2 очка, 5,2 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч.

В декабре 2018 года подписал двусторонний контракт с «Ютой Джаз».

5 февраля 2018 года МакКри дебютировал в НБА, сыграв около 2 минут в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:109).

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Луизиана Тех

Баскетболисты США
Игроки «Мюррей Стейт Рейсерс» (баскетбол)
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Солт-Лейк-Сити Старз»
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»
Игроки БК «Гравлин-Дюнкерк»
Игроки БК «Баккен Беарз»
Игроки БК «Перистери»
Выпускники Луизианского технологического университета